Górczyna peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lubusz
 Górczyna, un village dans la powiat de Strzelce-Drezdenko,
 Górczyna, un village dans la powiat de Wschowa.